Josef Eisl ist der Name folgender Personen:

* Josef Eisl (Politiker, 1914) (1914–1968), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Josef Eisl (Politiker, 1964) (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landesrat